Amerikai Egyesült Államok
Little Creek (Delaware)
Little Creek század (Kent megye)
Little Creek század (Sussex megye)
Little Creek (Georgia)